Baureihe 69 steht für:

 Personenzugtenderlokomotiven mit der Achsfolge 1A1 der Deutschen Reichsbahn nach dem Anschluss Österreichs:
 Baureihe 69 001–002: BBÖ 12
 Baureihe 69 011: BBÖ 112

 Personenzugtenderlokomotiven mit der Achsfolge B1 der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 69.61: 1949 von der DR übernommene Preußische T 4.2 

 Den Siedewasserreaktor Baulinie 69 der Kraftwerk Union